Стар Сто́у (; настоящее имя Э́ллен Лу́из Сто́у — ; 19 марта 1956 года, Литл-Рок, Арканзас, США — 16 марта 1997 года, Корал-Спрингс, Флорида, США) — американская .

Биография 
В феврале 1977 года стала девушкой месяца журнала Playboy. Снимок на развороте журнала был сделан .

Встречалась с Джином Симмонсом. Позже некоторое время была замужем за Питером Малиго; у них родился сын Майкл.

Стоу в 1986-ом переехала в Форт-Лодердейл в поисках работы в качестве исполнительницы экзотических танцев и в конце концов опустилась до занятия проституцией, алкоголизма и наркомании.

Была найдена убитой — задушенной — и частично одетой за три дня до своего 41-летия 16 марта 1997 года в Корал-Спрингсе (штат Флорида, США). Так как в регионе были найдены тела нескольких других проституток, задушенных и брошенных в подобной манере, то предположили, что её убил возможный серийный убийца, действовавший на юго-западе Флориды. Её убийство осталось не раскрытым.

Примечания

Ссылки 
 Стар Стоу на Playboy.com

Задушенные
Нераскрытые убийства в США
Проститутки